Ardross kan syfta på:

 Ardross, Australien – en ort i Melville, Western Australia, Australien
 Ardross, Skottland – en ort i Highland, Skottland